Авсеєвич або Авсєєвич — прізвище, поширене в Білорусі, Україні та Росії. Відомі носії:
 Авсеєвич Олександр Олександрович — російський контррозвідник
 Авсєєвич Костянтин Володимирович — український військовик, учасник Афганської війни